Palma del Río kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Palma del Río (ort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Palma del Río (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar